И́горь Ива́нович Кри́ль:
 Криль, Игорь Иванович (род. 1961) — украинский политический деятель
 Криль, Игорь Иванович (род. 1974) — украинский футболист